CMQ, sigle composé des trois lettres C, M et Q, peut faire référence à :
 Commission municipale du Québec ;
 Collège des médecins du Québec ;
 Communauté métropolitaine de Québec ;
 Congrès maghrébin au Québec ;
 Club de minéralogie de Québec ;
 Centre de métallurgie du Québec ;
 Campus des métiers et des qualifications, un label du Code de l'éducation, en France ;
 Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec, une compagnie ferroviaire.

CMQ est aussi un code qui peut faire référence à :
 , dans le Queensland, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports